Torku Konyaspor puede hacer referencia a:

Konyaspor, equipo de fútbol turco.
Torku Konyaspor B.K., equipo de baloncesto turco.